HMS Euryalus je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Euryalus (1803) 
 HMS Euryalus (1853) 
 HMS Euryalus (1877) 
 HMS Euryalus (1901) 
 HMS Euryalus (42) 
 HMS Euryalus (F15)

Euryalus